Pierce House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pierce House (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 84002794
 Pierce House (Suffolk County, Massachusetts), ID-Nr. 74000917
 Pierce House (Minnesota), ID-Nr. 80002101